Mila peut avoir plusieurs significations :

Informatique 
 Mila est l'Institut québécois d’intelligence artificielle – Quebec Artificial Intelligence Institute (anciennement Montreal Institute for Learning Algorithms).

Patronyme 

  (1918-2012), juriste espagnol ;
 Leonora Milà (née en 1942), pianiste et compositrice espagnole ;
 Luis Juan del Milà (ca 1430/1433-1510), cardinal espagnol ;
 Sebastian Mila (1982-), joueur polonais de football.

Prénom 
Mila ou Milla est un prénom slave dérivé de Milu :
 Milla Jovovich (ou Mila Jovović)
 Mila Kunis
 Mila est une personne menacée de mort après des propos critiquant l'islam tenus sur Instagram.
 Mila, personnage de Mila et Shiro, version italienne de Jeanne dans Jeanne et Serge ()
 Mila, personnage des Natchez de Chateaubriand (1826). Mila est une Amérindienne de la tribu des Natchez, qui donne son titre au roman.
 Mila, personnage de la pièce de théâtre Mila, ou l'esclave - Anecdote de 1827 d'Henri Dupin (1836). Mila est une esclave grecque.

Toponyme 

 la commune de Mila, en Algérie ;
 la wilaya de Mila, dont la commune de Mila est le chef-lieu ;
 , en Indonésie ;
 le mont Mila (), culminant à , dans la Région autonome du Tibet, en République populaire de Chine.

Astronomie
 (3231) Mila, astéroïde de la ceinture principale du système solaire

Voir aussi 

 Mila Rodino, hymne national de la Bulgarie ;
 La Casa Milà est un édifice de Barcelone.

Homonymie de prénom
Prénom féminin
Prénom ukrainien
Patronyme hispanique